Les épreuves de la compétition masculine de trampoline aux Jeux olympiques d'été de 2004 ont lieu le  à l'Olympic Indoor Hall à Athènes. Les qualifications et la finale se déroule dans cette enceinte.

Médaillés

Résultats

Qualifications

Finale

Références 
 Gymnastics Results.com

2004 hommes
Trampoline hommes